Кир:
 Кир — мужское имя;
 Кир — горная порода; 
 Кир — античный город в Македонии, в современной Греции относится к ному Пелла.
 Кир — античный город в северной Сирии, на пути из Антиохии в Зевгму.
 Кир — город в Иране;
 Кир — коктейль из белого вина и чёрносмородинового ликёра
 кир (от , «господин») — дополнительный титул, использовавшийся (и использующийся) в именовании архиереев и патриархов православных (и греко-католических) церквей;
 КИР — употребляемая иногда в печати аббревиатура словосочетания «Клуб исторической реконструкции»;
 КИР — ключевой индикатор риска.

Персоналии 
 Кир I — Кир I, царь Аншана, дед Кира II Великого;
 Кир II Великий — персидский царь, основатель персидской империи (ок. 590—530 до н. э.);
 Кир Младший — претендент на престол Ахеменидов;
 Кир (мученик) — Кир Александрийский, врач, мученик, святой;
 Кир — александрийский патриарх (630—642), был сторонником монофелитства;
 Кир, Мария Кристина (род. 1965) — аргентинская певица (сопрано), исполняет музыку преимущественно эпохи барокко;
 Кир, Удо (род. 1944) — немецкий актёр, известный созданием в кино многочисленных образов антигероев: садистов, маргиналов, циников и т. п.
 Кир, Феликс (1876—1968) — французский священник и политик, участник Движения Сопротивления, в честь него был назван одноимённый коктейль.

См. также